Tannet ist der Name von

Personen
 Tannet (König), König von Bagan (reg. 906 bis 934)

Ortschaften
 Tannet (Fürstenzell), Ortsteil des Marktes Fürstenzell, Landkreis Passau, Bayern
 Tannet (Vilsbiburg), Ortsteil der Stadt Vilsbiburg, Landkreis Landshut, Bayern

Siehe auch:
 Thannet